La Charity Shield de Malasia o Supercopa de Malasia (oficialmente Copa Sultan Haji Ahmad Shah) es un trofeo anual de fútbol que se celebra en Malasia, donde se enfrentan el campeón de la Superliga y el vencedor de la Copa de Malasia de la temporada anterior. Si un equipo hace el doblete (Superliga y Copa), entonces se juega con el subcampeón de la Copa. El partido se disputa en el mes de febrero al comienzo de la temporada siguiente.

Finales

Títulos por club 

 † Equipo desaparecido.

Véase también 
 Superliga de Malasia
 Premier League de Malasia - Segunda División
 Copa de Malasia
 Copa FA Malasia
 Selección de fútbol de Malasia
 Estadios de fútbol de Malasia

Enlaces externos 
 Página de la Asociación de Fútbol de Malasia
 Videos
 Malaysia - List of Cup Winners
 Fútbol de Malasia

Fútbol en Malasia
Eventos deportivos en Malasia
Malasia